Пе может означать:
 Пе — буква.
 Пе — буква армянского алфавита.
 Пе — буква еврейского алфавита.
 Пе — буква финикийского алфавита.
 Пе — буква персидского алфавита.
 Пе — буква сирийского алфавита.
 Пе — остров Азорского архипелага.
 Пе — национальная единица длины в Бразилии, равная 12 полегадам = 33 см.
 Пе — удвоенная ставка в карточной игре.

Техника и вооружение 
 Пе-2 — советский пикирующий бомбардировщик времён Второй мировой войны.
 Пе-3 — советский двухмоторный тяжёлый истребитель цельнометаллической конструкции.
 Пе-8 — советский четырёхмоторный тяжёлый бомбардировщик дальнего действия.
 ПЕ — семейство советских оптических прицелов времён Второй мировой войны.
 ПЕ-9 — российский спортивный пистолет для соревнований по практической стрельбе.

Примечания